David Muñoz peut se référer à :  

 David Muñoz (né en 1968), réalisateur, producteur et scénariste espagnol ;  
 David Muñoz (né en 1980), chef espagnol ;  
 David Muñoz (né en 1979), cycliste espagnol ;   
 David Muñoz (né en 1964), athlète panaméen de tir sportif ;  
 David Ibarra Muñoz (né en 1930), économiste mexicain.  

Homonymie de personnes